LISO 3166-1, come parte dello standard ISO 3166 fornisce i codici per i nomi dei Paesi.
Fu pubblicato originariamente nel 1974 dall'OSI e definisce tre differenti codici per ogni area:

 ISO 3166-1 alpha-2 un sistema a due lettere, contiene dei codici riservati, ha molte applicazioni.
 ISO 3166-1 alpha-3 un sistema a tre lettere, contiene dei codici riservati.
 ISO 3166-1 numerico un sistema numerico a tre cifre, che è identico a quello definito dalla Divisione Statistica delle Nazioni Unite.

L'ISO 3166-1 non è l'unico standard per i codici nazionali. Ad esempio tra questi codici, quelli utilizzati dal CIO e quelli utilizzati dalla FIFA ci sono delle differenze.

Lista dei codici assegnati ufficialmente 
La seguente è una lista completa dei 249 codici ufficialmente assegnati contenente tutte e tre le parti di codici dello standard ISO 3166-1.

{|class="wikitable sortable" style="font-size:100%"
|-
!width=3|N.
!width=240|Nome paese (ISO 3166/MA)
!width=45| Numerico
!width=45| Alpha-3
!width=45| Alpha-2
!width=85|Codici ISO locali
|-
|1
|
| 004 || AFG || AF || ISO 3166-2:AF
|-
|2
|
| 008 || ALB || AL || ISO 3166-2:AL
|-
|3
|
| 012 || DZA || DZ || ISO 3166-2:DZ
|-
|4
|
| 020 || AND || AD || ISO 3166-2:AD
|-
|5
|
| 024 || AGO || AO || ISO 3166-2:AO
|-
|6
|
| 660 || AIA || AI || ISO 3166-2:AI
|-
|7
|
| 010 || ATA || AQ || ISO 3166-2:AQ
|-
|8
|
| 028 || ATG || AG || ISO 3166-2:AG
|-
|9
|
| 682 || SAU || SA || ISO 3166-2:SA
|-
|10
|
| 032 || ARG || AR || ISO 3166-2:AR
|-
|11
|
| 051 || ARM || AM || ISO 3166-2:AM
|-
|12
|
| 533 || ABW || AW || ISO 3166-2:AW
|-
|13
|
| 036 || AUS || AU || ISO 3166-2:AU
|-
|14
|
| 040 || AUT || AT || ISO 3166-2:AT
|-
|15
|
| 031 || AZE || AZ || ISO 3166-2:AZ
|-
|16
|
| 044 || BHS || BS || ISO 3166-2:BS
|-
|17
|
| 048 || BHR || BH || ISO 3166-2:BH
|-
|18
|
| 050 || BGD || BD || ISO 3166-2:BD
|-
|19
|
| 052 || BRB || BB || ISO 3166-2:BB
|-
|20
|
| 056 || BEL || BE || ISO 3166-2:BE
|-
|21
|
| 084 || BLZ || BZ || ISO 3166-2:BZ
|-
|22
|
| 204 || BEN || BJ || ISO 3166-2:BJ
|-
|23
|
| 060 || BMU || BM || ISO 3166-2:BM
|-
|24
|
| 064 || BTN || BT || ISO 3166-2:BT
|-
|25
|
| 112 || BLR || BY || ISO 3166-2:BY
|-
|26
|
| 104 || MMR || MM || ISO 3166-2:MM
|-
|27
|
| 068 || BOL || BO || ISO 3166-2:BO
|-
|28
|
| 070 || BIH || BA || ISO 3166-2:BA
|-
|29
|
| 072 || BWA || BW || ISO 3166-2:BW
|-
|30
|
| 076 || BRA || BR || ISO 3166-2:BR
|-
|31
|
| 096 || BRN || BN || ISO 3166-2:BN
|-
|32
|
| 100 || BGR || BG || ISO 3166-2:BG
|-
|33
|
| 854 || BFA || BF || ISO 3166-2:BF
|-
|34
|
| 108 || BDI || BI || ISO 3166-2:BI
|-
|35
|
| 116 || KHM || KH || ISO 3166-2:KH
|-
|36
|
| 120 || CMR || CM || ISO 3166-2:CM
|-
|37
|
| 124 || CAN || CA || ISO 3166-2:CA
|-
|38
|
| 132 || CPV || CV || ISO 3166-2:CV
|-
|39
|
| 148 || TCD || TD || ISO 3166-2:TD
|-
|40
|
| 152 || CHL || CL || ISO 3166-2:CL
|-
|41
|
| 156 || CHN || CN || ISO 3166-2:CN
|-
|42
|
| 196 || CYP || CY || ISO 3166-2:CY
|-
|43
|
| 336 || VAT || VA || ISO 3166-2:VA
|-
|44
|
| 170 || COL || CO || ISO 3166-2:CO
|-
|45
|
| 174 || COM || KM || ISO 3166-2:KM
|-
|46
|
| 408 || PRK || KP || ISO 3166-2:KP
|-
|47
|
| 410 || KOR || KR || ISO 3166-2:KR
|-
|48
|
| 384 || CIV || CI || ISO 3166-2:CI
|-
|49
|
| 188 || CRI || CR || ISO 3166-2:CR
|-
|50
|
| 191 || HRV || HR || ISO 3166-2:HR
|-
|51
|
| 192 || CUB || CU || ISO 3166-2:CU
|-
|52
|
| 531 || CUW || CW || ISO 3166-2:CW
|-
|53
|
| 208 || DNK || DK || ISO 3166-2:DK
|-
|54
|
| 212 || DMA || DM || ISO 3166-2:DM
|-
|55
|
| 218 || ECU || EC || ISO 3166-2:EC
|-
|56
|
| 818 || EGY || EG || ISO 3166-2:EG
|-
|57
|
| 222 || SLV || SV || ISO 3166-2:SV
|-
|58
|
| 784 || ARE || AE || ISO 3166-2:AE
|-
|59
|
| 232 || ERI || ER || ISO 3166-2:ER
|-
|60
|
| 233 || EST || EE || ISO 3166-2:EE
|-
|61
|
| 231 || ETH || ET || ISO 3166-2:ET
|-
|62
|
| 242 || FJI || FJ || ISO 3166-2:FJ
|-
|63
|
| 608 || PHL || PH || ISO 3166-2:PH
|-
|64
|
| 246 || FIN || FI || ISO 3166-2:FI
|-
|65
|
| 250 || FRA || FR || ISO 3166-2:FR
|-
|66
|
| 266 || GAB || GA || ISO 3166-2:GA
|-
|67
|
| 270 || GMB || GM || ISO 3166-2:GM
|-
|68
|
| 268 || GEO || GE || ISO 3166-2:GE
|-
|69
|
| 239 || SGS || GS || ISO 3166-2:GS
|-
|70
|
| 276 || DEU || DE || ISO 3166-2:DE
|-
|71
|
| 288 || GHA || GH || ISO 3166-2:GH
|-
|72
|
| 388 || JAM || JM || ISO 3166-2:JM
|-
|73
|
| 392 || JPN || JP || ISO 3166-2:JP
|-
|74
|
| 292 || GIB || GI || ISO 3166-2:GI
|-
|75
|
| 262 || DJI || DJ || ISO 3166-2:DJ
|-
|76
|
| 400 || JOR || JO || ISO 3166-2:JO
|-
|77
|
| 300 || GRC || GR ||ISO 3166-2:GR
|-
|78
|
| 308 || GRD || GD || ISO 3166-2:GD
|-
|79
|
| 304 || GRL || GL || ISO 3166-2:GL
|-
|80
|
| 312 || GLP || GP || ISO 3166-2:GP
|-
|81
|
| 316 || GUM || GU || ISO 3166-2:GU
|-
|82
|
| 320 || GTM || GT || ISO 3166-2:GT
|-
|83
|
| 831 || GGY || GG || ISO 3166-2:GG
|-
|84
|
| 324 || GIN || GN || ISO 3166-2:GN
|-
|85
|
| 624 || GNB || GW || ISO 3166-2:GW
|-
|86
|
| 226 || GNQ || GQ || ISO 3166-2:GQ
|-
|87
|
| 328 || GUY || GY || ISO 3166-2:GY
|-
|88
|
| 254 || GUF || GF || ISO 3166-2:GF
|-
|89
|
| 332 || HTI || HT || ISO 3166-2:HT
|-
|90
|
| 340 || HND || HN || ISO 3166-2:HN
|-
|91
|
| 344 || HKG || HK || ISO 3166-2:HK
|-
|92
|
| 356 || IND || IN || ISO 3166-2:IN
|-
|93
|
| 360 || IDN || ID || ISO 3166-2:ID
|-
|94
|
| 364 || IRN || IR || ISO 3166-2:IR
|-
|95
|
| 368 || IRQ || IQ || ISO 3166-2:IQ
|-
|96
|
| 372 || IRL || IE || ISO 3166-2:IE
|-
|97
|
| 352 || ISL || IS || ISO 3166-2:IS
|-
|98
|
| 074 || BVT || BV || ISO 3166-2:BV
|-
|99
|
| 833 || IMN || IM || ISO 3166-2:IM
|-
|100
|
| 162 || CXR || CX || ISO 3166-2:CX
|-
|101
|
| 574 || NFK || NF || ISO 3166-2:NF
|-
|102
|
| 248 || ALA || AX || ISO 3166-2:AX
|-
|103
|
| 535 || BES || BQ || ISO 3166-2:BQ
|-
|104
|
| 136 || CYM || KY || ISO 3166-2:KY
|-
|105
|
| 166 || CCK || CC || ISO 3166-2:CC
|-
|106
|
| 184 || COK || CK || ISO 3166-2:CK
|-
|107
|
| 234 || FRO || FO || ISO 3166-2:FO
|-
|108
|
| 238 || FLK || FK || ISO 3166-2:FK
|-
|109
|
| 334 || HMD || HM || ISO 3166-2:HM
|-
|110
|
| 580 || MNP || MP || ISO 3166-2:MP
|-
|111
|
| 584 || MHL || MH || ISO 3166-2:MH
|-
|112
|
| 581 || UMI || UM || ISO 3166-2:UM
|-
|113
|
| 612 || PCN || PN || ISO 3166-2:PN
|-
|114
|
| 090 || SLB || SB || ISO 3166-2:SB
|-
|115
|
| 092 || VGB || VG || ISO 3166-2:VG
|-
|116
|
| 850 || VIR || VI || ISO 3166-2:VI
|-
|117
|
| 376 || ISR || IL || ISO 3166-2:IL
|-
|118
|
| 380 || ITA || IT || ISO 3166-2:IT
|-
|119
|
| 832 || JEY || JE || ISO 3166-2:JE
|-
|120
|
| 398 || KAZ || KZ || ISO 3166-2:KZ
|-
|121
|
| 404 || KEN || KE || ISO 3166-2:KE
|-
|122
|
| 417 || KGZ || KG || ISO 3166-2:KG
|-
|123
|
| 296 || KIR || KI || ISO 3166-2:KI
|-
|124
|
| 414 || KWT || KW || ISO 3166-2:KW
|-
|125
|
| 418 || LAO || LA || ISO 3166-2:LA
|-
|126
|
| 426 || LSO || LS || ISO 3166-2:LS
|-
|127
|
| 428 || LVA || LV || ISO 3166-2:LV
|-
|128
|
| 422 || LBN || LB || ISO 3166-2:LB
|-
|129
|
| 430 || LBR || LR || ISO 3166-2:LR
|-
|130
|
| 434 || LBY || LY || ISO 3166-2:LY
|-
|131
|
| 438 || LIE || LI || ISO 3166-2:LI
|-
|132
|
| 440 || LTU || LT || ISO 3166-2:LT
|-
|133
|
| 442 || LUX || LU || ISO 3166-2:LU
|-
|134
|
| 446 || MAC || MO || ISO 3166-2:MO
|-
|135
|
| 807 || MKD || MK || ISO 3166-2:MK
|-
|136
|
| 450 || MDG || MG || ISO 3166-2:MG
|-
|137
|
| 454 || MWI || MW || ISO 3166-2:MW
|-
|138
|
| 458 || MYS || MY || ISO 3166-2:MY
|-
|139
|
| 462 || MDV || MV || ISO 3166-2:MV
|-
|140
|
| 466 || MLI || ML || ISO 3166-2:ML
|-
|141
|
| 470 || MLT || MT || ISO 3166-2:MT
|-
|142
|
| 504 || MAR || MA || ISO 3166-2:MA
|-
|143
|
| 474 || MTQ || MQ || ISO 3166-2:MQ
|-
|144
|
| 478 || MRT || MR || ISO 3166-2:MR
|-
|145
|
| 480 || MUS || MU || ISO 3166-2:MU
|-
|146
|
| 175 || MYT || YT || ISO 3166-2:YT
|-
|147
|
| 484 || MEX || MX || ISO 3166-2:MX
|-
|148
|
| 583 || FSM || FM || ISO 3166-2:FM
|-
|149
|
| 498 || MDA || MD || ISO 3166-2:MD
|-
|150
|
| 496 || MNG || MN || ISO 3166-2:MN
|-
|151
|
| 499 || MNE || ME || ISO 3166-2:ME
|-
|152
|
| 500 || MSR || MS || ISO 3166-2:MS
|-
|153
|
| 508 || MOZ || MZ || ISO 3166-2:MZ
|-
|154
|
| 516 || NAM || NA || ISO 3166-2:NA
|-
|155
|
| 520 || NRU || NR || ISO 3166-2:NR
|-
|156
|
| 524 || NPL || NP || ISO 3166-2:NP
|-
|157
|
| 558 || NIC || NI || ISO 3166-2:NI
|-
|158
|
| 562 || NER || NE || ISO 3166-2:NE
|-
|159
|
| 566 || NGA || NG || ISO 3166-2:NG
|-
|160
|
| 570 || NIU || NU || ISO 3166-2:NU
|-
|161
|
| 578 || NOR || NO || ISO 3166-2:NO
|-
|162
|
| 540 || NCL || NC || ISO 3166-2:NC
|-
|163
|
| 554 || NZL || NZ || ISO 3166-2:NZ
|-
|164
|
| 512 || OMN || OM || ISO 3166-2:OM
|-
|165
|
| 528 || NLD || NL || ISO 3166-2:NL
|-
|166
|
| 586 || PAK || PK || ISO 3166-2:PK
|-
|167
|
| 585 || PLW || PW || ISO 3166-2:PW
|-
|168
|
| 275 || PSE || PS || ISO 3166-2:PS
|-
|169
|
| 591 || PAN || PA || ISO 3166-2:PA
|-
|170
|
| 598 || PNG || PG || ISO 3166-2:PG
|-
|171
|
| 600 || PRY || PY || ISO 3166-2:PY
|-
|172
|
| 604 || PER || PE || ISO 3166-2:PE
|-
|173
|
| 258 || PYF || PF || ISO 3166-2:PF
|-
|174
|
| 616 || POL || PL || ISO 3166-2:PL
|-
|175
|
| 630 || PRI || PR || ISO 3166-2:PR
|-
|176
|
| 620 || PRT || PT || ISO 3166-2:PT
|-
|177
|
| 492 || MCO || MC || ISO 3166-2:MC
|-
|178
|
| 634 || QAT || QA || ISO 3166-2:QA
|-
|179
|
| 826 || GBR || GB || ISO 3166-2:GB
|-
|180
|
| 180 || COD || CD || ISO 3166-2:CD
|-
|181
|
| 203 || CZE || CZ || ISO 3166-2:CZ
|-
|182
|
| 140 || CAF || CF || ISO 3166-2:CF
|-
|183
|
| 178 || COG || CG || ISO 3166-2:CG
|-
|184
|
| 214 || DOM || DO || ISO 3166-2:DO
|-
|185
|
| 638 || REU || RE || ISO 3166-2:RE
|-
|186
|
| 642 || ROU || RO || ISO 3166-2:RO
|-
|187
|
| 646 || RWA || RW || ISO 3166-2:RW
|-
|188
|
| 643 || RUS || RU || ISO 3166-2:RU
|-
|189
|
| 732 || ESH || EH || ISO 3166-2:EH
|-
|190
|
| 659 || KNA || KN || ISO 3166-2:KN
|-
|191
|
| 662 || LCA || LC || ISO 3166-2:LC
|-
|192
|
| 654 || SHN || SH || ISO 3166-2:SH
|-
|193
|
| 670 || VCT || VC || ISO 3166-2:VC
|-
|194
|
| 652 || BLM || BL || ISO 3166-2:BL
|-
|195
|
| 663 || MAF || MF || ISO 3166-2:MF
|-
|196
|
| 666 || SPM || PM || ISO 3166-2:PM
|-
|197
|
| 882 || WSM || WS || ISO 3166-2:WS
|-
|198
|
| 016 || ASM || AS || ISO 3166-2:AS
|-
|199
|
| 674 || SMR || SM || ISO 3166-2:SM
|-
|200
|
| 678 || STP || ST || ISO 3166-2:ST
|-
|201
|
| 686 || SEN || SN || ISO 3166-2:SN
|-
|202
|
| 688 || SRB || RS || ISO 3166-2:RS
|-
|203
|
| 690 || SYC || SC || ISO 3166-2:SC
|-
|204
|
| 694 || SLE || SL || ISO 3166-2:SL
|-
|205
|
| 702 || SGP || SG || ISO 3166-2:SG
|-
|206
|
| 534 || SXM || SX || ISO 3166-2:SX
|-
|207
|
| 760 || SYR || SY || ISO 3166-2:SY
|-
|208
|
| 703 || SVK || SK || ISO 3166-2:SK
|-
|209
|
| 705 || SVN || SI || ISO 3166-2:SI
|-
|210
|
| 706 || SOM || SO || ISO 3166-2:SO
|-
|211
|
| 724 || ESP || ES || ISO 3166-2:ES
|-
|212
|
| 144 || LKA || LK || ISO 3166-2:LK
|-
|213
|
| 840 || USA || US || ISO 3166-2:US
|-
|214
|
| 710 || ZAF || ZA || ISO 3166-2:ZA
|-
|215
|
| 729 || SDN || SD || ISO 3166-2:SD
|-
|216
|
| 728 || SSD || SS || ISO 3166-2:SS
|-
|217
|
| 740 || SUR || SR || ISO 3166-2:SR
|-
|218
|
| 744 || SJM || SJ || ISO 3166-2:SJ
|-
|219
|
| 752 || SWE || SE || ISO 3166-2:SE
|-
|220
|
| 756 || CHE || CH || ISO 3166-2:CH
|-
|221
|
| 748 || SWZ || SZ || ISO 3166-2:SZ
|-
|222
|
| 158 || TWN || TW || ISO 3166-2:TW
|-
|223
|
| 762 || TJK || TJ || ISO 3166-2:TJ
|-
|224
|
| 834 || TZA || TZ || ISO 3166-2:TZ
|-
|225
|
| 260 || ATF || TF || ISO 3166-2:TF
|-
|226
|
| 086 || IOT || IO || ISO 3166-2:IO
|-
|227
|
| 764 || THA || TH || ISO 3166-2:TH
|-
|228
|
| 626 || TLS || TL || ISO 3166-2:TL
|-
|229
|
| 768 || TGO || TG || ISO 3166-2:TG
|-
|230
|
| 772 || TKL || TK || ISO 3166-2:TK
|-
|231
|
| 776 || TON || TO || ISO 3166-2:TO
|-
|232
|
| 780 || TTO || TT || ISO 3166-2:TT
|-
|233
|
| 788 || TUN || TN || ISO 3166-2:TN
|-
|234
|
| 792 || TUR || TR || ISO 3166-2:TR
|-
|235
|
| 795 || TKM || TM || ISO 3166-2:TM
|-
|236
|
| 796 || TCA || TC || ISO 3166-2:TC
|-
|237
|
| 798 || TUV || TV || ISO 3166-2:TV
|-
|238
|
| 804 || UKR || UA || ISO 3166-2:UA
|-
|239
|
| 800 || UGA || UG || ISO 3166-2:UG
|-
|240
|
| 348 || HUN || HU || ISO 3166-2:HU
|-
|241
|
| 858 || URY || UY || ISO 3166-2:UY
|-
|242
|
| 860 || UZB || UZ || ISO 3166-2:UZ
|-
|243
|
| 548 || VUT || VU || ISO 3166-2:VU
|-
|244
|
| 862 || VEN || VE || ISO 3166-2:VE
|-
|245
|
| 704 || VNM || VN || ISO 3166-2:VN
|-
|246
|
| 876 || WLF || WF || ISO 3166-2:WF
|-
|247
|
| 887 || YEM || YE || ISO 3166-2:YE
|-
|248
|
| 894 || ZMB || ZM || ISO 3166-2:ZM
|-
|249
|
| 716 || ZWE || ZW || ISO 3166-2:ZW
|}

Lista dei codici riservati 
Oltre ai codici ufficialmente assegnati, ci sono degli altri codici che sono stati riservati o sono diventati obsoleti. I codici riservati sono codici che, pur non facendo parte ufficialmente dell'ISO 3166-1, sono in uso per alcune applicazioni, per renderli compatibili con i codici ISO 3166-1 ed aggiungere flessibilità al sistema. Di solito si riferiscono alle organizzazioni internazionali e ad alcuni territori d'oltremare.

Anche i codici obsoleti, cioè i codici usati in passato, possono essere conservati come riservati, per compatibilità con i sistemi precedenti.

Per vedere i codici riservati dello standard ISO 3166-1 vedere le corrispondenti sezioni in:
 ISO 3166-1 Alpha-2 Lista dei codici riservati
 ISO 3166-1 Alpha-3 Lista dei codici riservati
mentre lISO 3166-1 numerico non ha codici riservati.

Modifiche 
Un paese o territorio può ottenere un nuovo codice se cambia il proprio nome o i propri confini territoriali. I cambiamenti sono annunciati in newsletters dall'Agenzia per il mantenimento dell'ISO 3166. Questo l'elenco delle newsletter pubblicate:

1ª edizione dell'ISO 3166-1
 Newsletter V-1 – Pubblicata il 5 febbraio 1998: cambio del nome ufficiale delle Samoa
 Newsletter V-2 – Pubblicata il 1º ottobre 1999: nuovo codice per i Territori Palestinesi Occupati
 Newsletter V-3 – Pubblicata il 1º febbraio 2002: cambio del codice alpha-3 per la Romania
 Newsletter V-4 – Pubblicata il 20 maggio 2002: cambio del nome per vari paesi
 Newsletter V-5 – Pubblicata il 20 maggio 2002: cambio del nome e codici alfabetici per Timor Est
 Newsletter V-6 – Pubblicata il 15 novembre 2002: cambio del nome per Timor Est (a Timor-Leste)
 Newsletter V-7 – Pubblicata il 15 novembre 2002: cambio del nome ufficiale delle Comore
 Newsletter V-8 – Pubblicata il 23 luglio 2003: cancellazione della Iugoslavia, nuovo codice per la Serbia e Montenegro
 Newsletter V-9 – Pubblicata il 13 febbraio 2004: nuovo codice per le Isole Åland
 Newsletter V-10 – Pubblicata il 26 aprile 2004: cambio del nome per l'Afghanistan e le Isole Åland
 Newsletter V-11 – Pubblicata il 29 marzo 2006: nuovi codici per Guernsey, Isola di Man e Jersey
 Newsletter V-12 – Pubblicata il 26 settembre 2006: cancellazione della Serbia e Montenegro, nuovi codici per Montenegro e Serbia

2ª edizione dell'ISO 3166-1
 Newsletter VI-1 – Pubblicata il 21 settembre 2007: nuovi codici per Saint-Barthélemy and Saint-Martin, aggiornamento della Francia e altri terrifori francesi
 Newsletter VI-2 – Pubblicata il 31 marzo 2008: cambio del nome per la Moldavia e il Montenegro e altre correzioni minori
 Newsletter VI-3 – Pubblicata il 9 settembre 2008: cambio del nome per il Nepal e altre correzioni minori
 Newsletter VI-4 – Pubblicata il 7 gennaio 2009: cambio del nome per la Moldavia e altre correzioni minori
 Newsletter VI-5 – Pubblicata il 3 marzo 2009: cambio del nome per il Venezuela e altre correzioni minori
 Newsletter VI-6 – Pubblicata l'8 maggio 2009: cambio del nome per la Bolivia e altre correzioni minori
 Newsletter VI-7 – Pubblicata il 22 febbraio 2010: cambio del nome per Sant'Elena, Ascensione e Tristan da Cunha
 Newsletter VI-8 – Pubblicata il 22 febbraio 2010: nuovi codici per Bonaire, Sint Eustatius e Saba, Curaçao e Sint Maarten (parte olandese), aggiornamento di altri territori (cancellazione Antille Olandesi) e correzioni minori
 Newsletter VI-14 - Pubblicata il 6 febbraio 2013: Cambio del nome per lo Stato di Palestina e correzioni minori

Voci correlate 
 ISO 3166
 ISO 3166-1 alpha-2
 ISO 3166-1 alpha-3
 ISO 3166-1 numerico
 ISO 3166-2
 ISO 3166-3
 Lista dei codici nazionali del CIO
 Lista dei codici nazionali della FIFA
 Confronto dei codici paese usati da CIO, FIFA e ISO 3166

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
 

1
ISO 3166-1